Kostgefäll ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

 Kostgefäll (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in der und um die Kostgfällschlucht, Ortsteil Haslachsimonswald, Gemeinde Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Kostgefäll (Ort), Zinken im Ortsteil Haslachsimonswald der Gemeinde Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Kostgefällschlucht oder Kostgfällschlucht, Hochtal des Haslachsimonswaldbachs beim Zinken Kostgefäll von Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg